Sachsenberg bezeichnet:
 Sachsenberg (Lichtenfels), einen Ortsteil von Lichtenfels (Hessen)
 Sachsenberg-Georgenthal, einen Ortsteil von Klingenthal im Vogtland
 eine Erhebung bei Wetterzeube im Süden von Sachsen-Anhalt
 Heil- und Pflegeanstalt Sachsenberg, eine frühere Irrenanstalt und heutige Carl-Friedrich-Flemming-Klinik
 Sachsenberg (Schwerin), einen Berg in Schwerin
 Sachsenberg (Bad Harzburg), einen Berg bei Bad Harzburg
 Sachsenberg (Odenwald), einen Berg in der Gemeinde Mudau
 einen Wohnplatz der Stadt Schwerin
 die Sachsenberg-Werke in Roßlau
 Sachsenberg (Gemeinde Wernstein), Ortschaft der Gemeinde Wernstein am Inn, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Sachsenberg (Gemeinde Ilz), Ortsteil von Ilz, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Sachsenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Sachsenberg (* um 1865–1929), deutscher Verwaltungsjurist
 Ewald Sachsenberg (1877–1946), deutscher Betriebswissenschaftler
 Gotthard Sachsenberg (1891–1961), deutscher Offizier, Unternehmer und Politiker (Wirtschaftspartei)
 Luise Dreyer-Sachsenberg († 2001), deutsche Filmeditorin
 Richard Grimm-Sachsenberg (1873–1952), deutscher Maler, Radierer und Kupferstecher

Siehe auch:
 Saxberg
 Sachsenburg
 Gedenkstätte Sachsenberg